Э́рик Эстра́да (), полное имя Ге́нри Энри́ке Эстра́да (; род. 16 марта 1949, Нью-Йорк) — американский актёр, продюсер, наиболее известный по ролям в телесериале  и киноленте «Король вечеринок».

Биография 
Эрик Эстрада родился 16 марта 1949 в Нью-Йорке. В детстве и в юные годы жил в испанском квартале, расположенном недалеко от Нью-Йорк-Сити. Когда Эрику исполнилось два года, родители его развелись, после этого Эрик жил вместе с матерью. Отец играл незначительную роль в его жизни.

Учась в старших классах школы, посещал курсы актерского мастерства. После окончания школы учился в Американской академии музыкального и драматического искусства ().

В 1970 году снялся в киноленте «Крест и нож», которая стала его первой успешной работой в кино. Получив после этого положительные отзывы кинокритиков, в 1972 году снялся в киноленте «Новые центурионы», где сыграл полицейского-новобранца. В 1974—1976 годах появился в фильмах «Аэропорт 1975», «Выслеживание» и «Мидуэй».

Снявшись в ряде телевизионных фильмов, среди которых «Баретта», «Медицинский центр» и другие, в сентябре 1977 года получил одну из главных ролей — полицейского Фрэнка Пончерелло по прозвищу Понч — в телевизионном сериале . Эта роль принесла актеру большую популярность в США.

В 1980 году снялся в драме «Линия» () про времена войны во Вьетнаме, а двумя годами позже получил главную роль в им же спродюсированном телевизионном фильме «Сладкий мальчик», получившем положительные отзывы кинокритиков.

После 1983 года снимался во второсортных телевизионных и художественных фильмах. В 1993 году получил главную роль в мыльной опере «Две женщины, одна судьба» (), благодаря которой вновь стал популярным. Ходили слухи, что за эту роль ему заплатили миллион долларов. В 1998 году вновь сыграл роль Фрэнка Пончерелло в киноленте «Дорожная полиция '99», которая являлась более современной адаптацией телесериала «Калифорнийский дорожный патруль».

В последнее время активно появлялся в различных реалити-шоу. В 2004 вместе с рэпером Ваниллой Айсом (и другими) принял участие во втором сезоне шоу «The Surreal Life in 2004». В 2007 стал участником телевизионного проекта «Armed & Famous», посвященном деятельности офицеров полиции. В этом же году снялся в комедийной киноленте «Kickin 'It Old Skool» режиссёра Джейми Кеннеди.

Помимо работы в кино и участия в реалити-шоу занимается озвучиванием мультфильмов. В числе них — «Майя и Мигель» (), «Цирк Йо-Йо» () и «Морлаб-2021» (). Кроме этого, работал в дорожной полиции Калифорнии в реальной жизни.

Личная жизнь 
Был женат трижды. Имеет двух сыновей от предыдущего брака с актрисой и продюсером Пегги Роу () — Энтони Эрика и Брэндона Майкла Пола — и дочь Франческу Наталью от нынешнего брака с Нанетт Миркович (), на которой актёр женился в 1997 году. Дочь тоже начинающая актриса.

Интересные факты 
 В 1979 году вошёл в список 10 самых привлекательных холостяков в мире по версии журнала People.
 Является «лицом» организации DARE, которая занимается борьбой с наркотиками в США.
 Имеет пуэрто-риканское происхождение.
 Несмотря на своё происхождение, не владеет испанским языком, из-за чего для съемок в сериале «Две женщины, одна судьба» ему пришлось специально брать уроки.
 Изначально был утвержден на роль Карлоса в киноленте «От заката до рассвета».
 В 2007—2010 годах был офицером запаса полиции.
 Имеет собственную звезду на голливудской «Аллее славы».
 В 2008 году вошёл в список двадцати пяти самых сексуальных мужчин всех времен по версии TV Guide Network.
 В 2009 году занял первое место в списке двадцати пяти самых сексуальных мужчин в форме по версии TV Guide Network.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в 1949 году
Актёры США
Полицейские США
Актёры телевидения США
Актёры мыльных опер США
Родившиеся в Гарлеме
Члены Республиканской партии США